Welcome – album Santany z 1973
 Welcome – album zespołu SBB z 1979
 Welcome – album zespołu Taproot z 2002
Miejscowości w USA:
 Welcome – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii St. James
 Welcome – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Welcome – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Welcome – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenville
Gminy w USA:
 Welcome (ang. Welcome Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux